Organisations fictives du monde imaginaire Stargate.

A 
Alliance Anti-Goa'uld  Organisation destinée à lutter contre les Grands Maîtres Goa'ulds créée par la Tau'ri et formée de ces derniers, des Asgards, des Tollans, des Jaffas rebelles, et des Tok'ras. Les Tollans ont été exterminés par les Goa'uld avant la dissolution de l'alliance à la suite des tensions entre Jaffas et Tok'ras. Les membres de la Tok'ra jouent cavalier seul, mais la Terre, les Jaffas libres et les Asgards ont continué de collaborer officieusement. Cette entente a pris fin depuis la défaite goa'uld et la fin des Asgards.
Alliance des Quatre Races  Alliance regroupant les Anciens, les Nox, les Furlings et les Asgards. Elle a disparu depuis des millénaires et était totalement pacifique. Son but était de favoriser les échanges culturels, scientifiques et technologiques entre ses membres.
Alliance Luxienne  C'est une mafia interstellaire, qui profite du vide politique provoqué par l'effondrement de l'empire goa'uld pour se livrer à la contrebande, au pillage et au rançonnage.

B 
Base Icare  Base militaire secrète située sur une planète dans la galaxie de la Voie lactée dont la mission est d'étudier la théorie du  de la porte des étoiles.

C 
Commission internationale de surveillance  Organisation internationale chargée de surveiller le programme Porte des Étoiles. Il s'agit de la partie "civile" du programme.
 Comité Groupement d'industriels qui ont leurs entrées au NID et ont corrompu une partie de ses agents pour récupérer des technologies a des fins commerciales.
Confédération Aschen  Confédération constituée de plusieurs mondes sous la direction des Aschens, en fait ces derniers ont fait régresser les mondes de cette confédération en stérilisant la majorité de leur population sous prétexte de guérir des maladies afin de les dominer et de s'en servir comme main d'œuvre.
Confrérie  Groupement d'ex-membres du Comité et d'anciens agents corrompus du NID qui se sont rassemblés pour poursuivre leurs opérations illégales et qui deviennent, à partir de la saison 8, des hôtes de Goa'ulds.
Conseil des Grands Maîtres  Organisation regroupant les plus puissants Goa'ulds. Elle a essayé de gouverner tant bien que mal l'Empire Goa'uld depuis la mort du Grand Maître Suprême Râ, mais n'a pu empêcher ni la guerre civile, ni la rébellion Jaffa, ni l'effondrement du domaine goa'uld.

H 
Haut Conseil asgard  Gouvernement des Asgards présents dans la Voie lactée, c'est lui qui prend toutes les décisions importantes notamment en matière de diplomatie, d'activités militaires, de protection de peuples, de projets scientifiques… C'est aussi lui qui a décidé de la disparition de son peuple et du don de toutes ses connaissances aux Terriens.

N 
Nation jaffa  Nouvelle nation composée des rebelles jaffas qui se sont unis après le déclin de l'empire goa'uld.
NID  C'est une agence civile secrète mise en place par le gouvernement américain à la fin des années 1990. Elle était normalement chargée de gérer l'étude des technologies extraterrestres ramenées par le programme Porte des Étoiles, dans la zone 51, et à terme remplacer l'US Air Force dans l'exploration spatiale par la porte, bien qu'elle apparaisse surtout comme un service de renseignement. Elle a cependant été corrompue et ses dirigeants ont utilisé l'organisation pour leur intérêt personnel, en vendant des technologies aliens à un comité d'industriels, y compris en les volant à des alliés de la Terre. Il y a aussi eu une "guerre" entre le personnel honnête, tel l'agent spécial Barret, et le personnel corrompu, dirigés par le "Comité". Le NID a fait l'objet d'une purge après avoir tenté d'assassiner le sénateur Kinsey en 2002, candidat à la vice-présidence des États-Unis. Il avait comploté avec le NID, mais il avait collaboré avec Barret et était par conséquent devenu dangereux. Quand le Comité a été infiltré par les Goa'uld et est devenu la Confrérie, le NID fut notamment chargé de la démanteler.

P 
Pentagone  Il est, comme dans la réalité, le département de la défense des États-Unis.

R 
Rébellion jaffa  Organisation de Jaffas visant la libération des Jaffas de l'emprise des Goa'ulds.

S 
SGC  Division spéciale de l'US Air Force basée dans la base de Cheyenne Mountain dans le Colorado. Le SGC est chargé d'explorer l'espace avec la Porte des étoiles, et de défendre la Terre contre toute menace extérieure. Il a été commandé par le général West de 1994 à 1997, le général George S. Hammond de 1997 à 2004, puis par le général Jack O'Neill entre 2004 et 2005. Depuis 2005 il est sous le commandement du général Hank Landry. Il fut aussi brièvement commandé par le général Bauer et le docteur Elizabeth Weir. Il est parfois désigné comme étant la zone 52.
Sites Alpha, Bêta et Gamma  Il s'agit de sites externes placés sur d'autres planètes. Certaines missions partent de ou reviennent sur ces sites en cas d'urgence. Le Site Alpha est le site d'évacuation où des membres choisis de la société doivent se réfugier si jamais la Terre devait être détruite, ainsi qu'un site de quarantaine au cas où des membres des équipes SG seraient infectés par des agents pathogènes inconnus. Le Site Gamma est un site de recherche où des artéfacts aliens potentiellement dangereux sont étudiés.
Système de défense terrien  Organisation créée après l'attaque d'Anubis en Antarctique. Il fut d'abord commandé par le général George Hammond puis par le général Jack O'Neill. Cette organisation militaire américaine gère l'ensemble des ressources nécessaires à la défense de la Terre et au programme Porte des Étoiles : SGC, vaisseaux terriens, zone 51, Atlantis, base en Antarctique…

T 
Tok'ra  Organisation de rebelles goa'ulds, destinée à lutter contre les faux dieux (les Grands Maîtres goa'ulds). Alliés du SGC.

Notes et références